En Pologne, Mieczysławów peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Łódź :
 Mieczysławów, un village.

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Mieczysławów, un village.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Mieczysławów, un village.